Segestria es un género de hongos liquenizados en la familia Trichotheliaceae. Se estima contiene 70 especies.

Referencias

Gyalectales